Нефертіті (1370-ті до н. е. — 1330-ті до н. е.) була головною царською дружиною давньоєгипетського фараона XVIII династії Ехнатона.
 1068 Нефертіті (1068 Nofretete) — астероїд головного поясу.
 Погруддя Нефертіті (інші назви — «Голова Нефертіті» або просто «Нефертіті») — один з найвідоміших мистецьких скарбів Давнього Єгипту.
 Нефертіті — скеля в Криму.
 «Нефертіті» — один з видів жіночого інтимного пірсингу